Согом — топоним в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа России:

 Согом — посёлок.
 Согом — река.
Согом — альтернативное название озера Домашний Сор.
Согом — остров на Иртыше.